Франкофонія:

 Франкофонія — франкомовний простір, країни, де розмовляють французькою мовою.
 «Франкофонія» — французький документально-ігровий драматичний фільм.